Яна Сергеевна Шевченко () — украинская и российская самбистка и дзюдоистка, серебряный призёр чемпионатов Украины по дзюдо, серебряный призёр чемпионатов России по самбо, чемпионка Европы по самбо.

Биография 
Яна Шевченко жила в посёлке Мироновка (рядом с Дебальцево). Она училась и тренировалась в Донецке. Представляла Украину на соревнованиях по дзюдо. После начала войны была вынуждена прекратить интенсивные тренировки.

Она с семьёй переехала в Москву и стала заниматься в школе «Самбо-70» под руководством Павла Владимировича Фунтикова. Шевченко получила российское гражданство и стала представлять страну на международных соревнованиях. В 2018—2019 годах становилась серебряным призёром чемпионатов страны и чемпионом Европы по самбо.

Спортивные результаты 
 Чемпионат Украины по дзюдо 2013 года — ;
 Чемпионат Украины по дзюдо 2014 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2018 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2019 года — ;

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты по алфавиту
Самбисты по алфавиту
Дзюдоисты России
Самбисты России
Чемпионы Европы по самбо
Дзюдоисты Украины